Molekulska formula -{C8H8O5}- se može odnositi na:

 3,4-Dihidroksimandelinska kiselina
 Metil galat